Герберт Уильям О'Коннор (; 21 июня 1916, Монреаль, Квебек, Канада – 24 августа 1977) – канадский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 10 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игровая карьера 
Бадди О'Коннор родился 21 июня 1916 года в Монреале (Квебек), где и начал свою хоккейную карьеру в местной юниорской хоккейной лиге в команде «Монреаль Джуниор Роялс». С клубом «Монреаль Роялс» в 1939 году О'Коннор выиграл Кубок Аллана, трофей ежегодно присуждаемый лучшей любительской команде Канады.

В 1941 году Бадди О'Коннор дебютирует в НХЛ в составе «Монреаль Канадиенс», с которыми дважды выигрывает Кубок Стэнли в 1944-м и 1946 годах. В первый сезон в «Монреале» он играл в одной тройке с крайними нападающими Питом Морином и Джерри Хеффернаном, с которыми он сформировал тройку, прозванную за скорость передвежения «Разл Дазл лайн».

В 1947 году О'Коннор в результате обмена оказался в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс», где в первый же сезон показал свой лучший результат по набранным очкам – 60 (24+36). В этом же сезоне он стал первым игроком в истории НХЛ, который выиграл «Харт Трофи» и «Леди Бинг Трофи» в один год. В следующем сезоне, из-за травм полученных в результате автомобильной аварии, Бадди О'Коннор был вынужден пропустить часть сезона, но после возвращения уже не смог выйти на уровень показанный им в первый сезон в «Рейнджерс». В 1951 году он покинул НХЛ и перешёл на должность играющего тренера в команду Американской хоккейной лиги «Цинциннати Могавкс».

В 1988 году Бадди О'Коннор был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1944, 1946
 Обладатель Харт Трофи: 1948
 Обладатель Леди Бинг Трофи: 1948
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1949
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1988

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Бадди О'Коннора  на The Internet Hockey Database 
 Биография Бадди О'Коннора  на Legends of Hockey 
 Профиль Бадди О'Коннора  на NHL.com RU 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Леди Бинг Трофи
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ